Young Man's Fancy – film del 1920 diretto da Malcolm St. Clair
 Young Man's Fancy – film del 1939 diretto da Robert Stevenson